Harrar kan avse:

 Harar (stad) – en stad i östra Etiopien